Сусваль (; до 1952 — Могильное, до 2016 — Жовтневое) — село на Украине, находится в Владимир-Волынском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 626 человек. Почтовый индекс — 44722. Телефонный код — 3342. Занимает площадь 1960 км².

Село Сусваль основано в 1570 году. До 1952 года носило название Могильное, с 1952 до 2016 годы носило название Жовтневое. 19 мая 2016 года ВРУ приняла постановление о переименовании села, изменив советское название на новое — в честь уроженца села — воина Украинской армии Петра Сусваля — военнослужащего 51-й отдельной механизированной бригады.

Адрес местного совета 
44720, Волынская область, Владимир-Волынский р-н, с. Овадное, ул. Перемоги, 20

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Владимир-Волынского района
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции